Dalla bezeichnet:
 Dalla (Band), britische Musikgruppe
 Dalla (Gattung), Schmetterlingsgattung
 Dalla (Zeitschrift), Kinder- und Jugendzeitschrift
 (6114) Dalla-Degregori, ein Asteroid des Hauptgürtels

Dalla ist der Familienname folgender Personen:
 Ariodante Dalla (1919–1966), italienischer Musiker
 Lucio Dalla (1943–2012), italienischer Musiker

Dalla ist Namensteil folgender Personen:
 Claudio Dalla Zuanna (* 1958), argentinischer Ordensgeistlicher
 Domenico Dalla Bella, italienischer Cellist und Komponist
 Giuseppe Dalla Santa (1950–2011), italienischer Comiczeichner
 Luciano Dalla Bona (* 1943), italienischer Radrennfahrer
 Paolo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto (1910–1993), italienischer Kunsthistoriker und Politiker 
 Samuele Dalla Bona (* 1981), italienischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Dala (Begriffsklärung)
 Dela
 Della
 Dallas (Begriffsklärung)